Карп Проко́фьевич Дубови́цкий (1925, СССР — неизвестно, Каменск-Шахтинский, Ростовская область, Россия) — советский футболист.

Карьера 

Первым крупным клубом Карла Дубовицкого стало «Торпедо» из Сталинграда, в котором он играл до 1955 года. С 1956 по 1957 выступал в клубе Высшей лиги «Шахтёр» из Сталино. С 1958 по 1960 годы играл в «Темпе» из Махачкалы. После окончания футбольной карьеры остался в Дагестане и воспитывал юных футболистов, среди которых был Эдуард Тимошенко. Являлся главным тренером команд «Динамо» Махачкала и «Труд» Каспийск.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Динамо» Махачкала